Гребенник — многозначный термин.

 Гребенник — род травянистых растений семейства Злаки.

Фамилия 
 Гребенник, Андрей Вадимович (род. 1959) — российский политик.
 Гребенник, Кузьма Евдокимович (1900—1974) — советский военачальник. Герой Советского Союза.

См. также 
 Гребенники — село в Валковском районе Харьковской области Украины.
 Гребенников